Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Football Femminile Lugano 1976 nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

Stagione

Rosa 
Rosa alla fine della stagione 2015-2016.

Risultati

Lega Nazionale A

Girone di andata

Girone di ritorno

Seconda fase

Coppa Svizzera

Primo turno

Secondo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori 
Fonte: ufficiale (ASF-SFV).

Note

Collegamenti esterni 
*

2015-2016